Die achte U-17-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 1998 in Katar ausgetragen. Das Turnier begann am 3. September und endete am 17. September. Sieger wurde Thailand durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen die Gastgeber. Die beiden Finalisten qualifizierten sich für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 1999.

Qualifikation 

Katar war als Gastgeber für die Endrunde gesetzt. Die übrigen Nationen ermittelten in neun Gruppen jeweils einen weiteren Teilnehmer:

  (Gastgeber)
 
 
 
 
 
 
  (Titelverteidiger)

Endrunde 
Die Endrunde wurde vom 3. September bis 17. September 1998 in Doha ausgetragen.

Gruppe A

Gruppe B

Finalspiele

Ergebnis 
Die Finalisten Thailand und Katar qualifizierten sich für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 1999. Der Dritte Bahrain musste in der Relegation gegen Australien, den Sieger der U-17-Fußball-Ozeanienmeisterschaft 1999, antreten und schied nach zwei Niederlagen aus.

Weblinks 
 8th Asian U-16 Championship 1998 auf rsssf.com (englisch)

1998
Fußballveranstaltung 1998
Sportveranstaltung in Katar
Fußball (Katar)